El término OSHA puede referirse:

a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA);
a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA).